«Поезд в завтрашний день» — советский историко-революционный фильм, посвящённый переезду Советского правительства из Петрограда в Москву весной 1918 года.

Сюжет 
Фильм посвящён событиям марта 1918 года, между VII съездом партии и Чрезвычайным IV съездом Советов, в период ожесточённой борьбы вокруг заключения Брестского мира. В центре событий — двое суток из жизни страны, когда Совет Народных Комиссаров, в полном составе загрузившись в секретный эшелон — экстренный поезд № 4001, отправился из столицы революции Петрограда в новую столицу — Москву. Один из ключевых эпизодов — ожесточённый спор между Лениным и Бухариным по поводу подписания Брестского мира. По некоторым данным, именно он стал причиной запрета фильма, который с тех пор ни разу не демонстрировался на экране, попав в категорию «полочных».

В ролях 
 Николай Засухин — Ленин
 Эмма Попова — Надежда Крупская
 Алексей Сафонов — Николай Бухарин
 Армен Джигарханян — Прош Прошьян
 Владимир Татосов — Свердлов
 Валентина Березуцкая — Мария Ульянова
 Родион Александров — Луначарский
 Александр Гай — Дзержинский
 Григорий Гай — М. Д. Бонч-Бруевич
 Георгий Куликов — В. Д. Бонч-Бруевич
 Валентина Ананьина — контуженная
 Владимир Кашпур — Полупарниев
 Людмила Максакова — Лидия Коноплева
 Геннадий Юхтин — Яковлев
 Улдис Лиелдиджс — ''Берзинь

Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы СССР 1970 года
Исторические фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Яков Свердлов
Фильмы:Персонаж:Надежда Крупская
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о железной дороге
Фильмы:Персонаж:Феликс Дзержинский
Фильмы:Персонаж:Анатолий Луначарский